Salvador Acosta Costellanos (1957 - ) é um botânico  mexicano .

Ligações externas
  

Botânicos do México